Peter de Wit kan zijn:

 Peter de Wit (striptekenaar) - Nederlands striptekenaar
 Peter de Wit (voetballer) - Nederlands voetballer
 Peter de Wit (Shell) - topman bij Shell Nederland BV
 Peter de Wit (fabrikant) -19e-eeuws textielfabrikant te Helmond, vader van Piet de Wit
 Peter de Wit (Windsurfer) - Nederlands Kampioen Speed windsurfen
 Peter de Wit (schilder) was een Zuid-Nederlands schilder.